Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Jennifer Capriati (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere (secondo turno)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Zina Garrison (secondo turno)

 Nataša Zvereva (primo turno)
 Julie Halard-Decugis (secondo turno)
 Leila Meskhi (terzo turno)
 Patricia Hy-Boulais (terzo turno)
 Gigi Fernández (terzo turno)
 Brenda Schultz (primo turno)
 Sandra Cecchini (terzo turno)
 Iva Majoli (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1993